Stummer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Stummer (1924–2014), österreichischer Filmregisseur
 Alfred Stummer (* 1962), österreichischer Leichtathlet
 Anton Stummer (* 1930), österreichischer Künstler und Heimatforscher
 Arnold Stummer, Geburtsname von Arnold Ipolyi (1823–1886), ungarischer Geistlicher, Historiker und Kunsthistoriker
 Ernst Walter Stummer (* 1938), österreichischer Krimineller
 Friedrich Stummer (1886–1955), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Heinrich Stummer (1940–2005), deutscher Liedtexter
 Josef Stummer von Traunfels (1808–1891), österreichischer Bauingenieur und Architekt
 Karl-Heinz Stummer (1936–2007), österreichischer Sänger und Schauspieler
 Rudolf Stummer von Traunfels (1866–1961), österreichischer Zoologe
 Waltraude Stummer, österreichische Tischtennisspielerin